NIPS steht für:
 Network Intrusion Prevention System, netzwerk-orientiertes Intrusion-Prevention-System
 Northern Ireland Prison Service, nordirische Exekutivbehörde

Nips steht für:
 US-amerikanischer Ethnophaulismus für Japaner (von Nippons)
 englischsprachiger Slang für Nippels (dt. Brustwarzen)
 The Nips, nachmaliger Name der The Nipple Erectors, britische Punkband

Abkürzung